Umbuzeiro (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraíba
 Umbuzeiro (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Paraíba